

Patronyme 
Leonov (masculin ; ) ou Leonova (féminin ; ) est un patronyme russe notamment porté par :

 Alexeï Leonov (1934-2019), cosmonaute soviétique ;
Daria Leonova (1835-1896), cantatrice russe ;
 Ekaterina Leonova (1987-), danseuse russe ;
 Evgueni Leonov (1926-1994), acteur russe ;
 Ilya Leonov (1979-), footballeur russe ;
 Iouri Leonov (1963-), joueur de hockey sur glace kazakh ;
 Nikolai Leonov (1928-2022), homme politique nationaliste et diplomate russe ;
 Vladimir Leonov (1987-), pilote de moto russe ;
 Vladimir Leonov (1937-), cycliste soviétique.

Autres 
 (5154) Leonov, astéroïde

Patronyme russe